Christuskirche (Christuskapelle) ist ein Name für Kirchengebäude, die das Patrozinium Jesu als des Christos, des ‚Gesalbten‘, tragen.

Jesus Christus sind zahlreiche weitere spezielle Titel zugewiesen worden, die eigenständige Patrozinien darstellen, siehe dazu Jesuskirche.

Siehe auch: Christ Church, Christ Church Cathedral, Christ Episcopal Church and Rectory, Kirchen des angelsächsischen Sprachraums

Brasilien 
 Christuskirche (São Leopoldo)

Dänemark 
 Christkirche (Tønder)

Deutschland

A–B 
 Ehemalige Christuskirche in Aachen (evangelisch)
 Christus unsere Einheit in Aachen (katholisch)
 Christuskirche (Haaren (Aachen)) (evangelisch)
 Christuskirche (Aalen)
 Christuskirche (Absberg)
 Christuskirche (Altbach)
 Christuskirche (Altenkirchen)
 Christuskirche (Ampfurth)
 Christuskirche (Andernach)
 Christuskirche (Arnsberg-Neheim)
 Christuskirche (Aschaffenburg)
 Christuskirche (Avenwedde)
 Christuskirche (Bad Breisig)
 Christuskirche (Bad Brückenau)
 Christuskirche (Bad Godesberg)
 Christuskirche (Bad Pyrmont)
 Christuskirche (Bad Schwartau)
 Christuskirche (Bamberg), siehe Marienkapelle (Bamberg)
 Christuskirche (Bayreuth)
 Christuskirche (Beierfeld)
 Christuskirche (Belm)
 Christuskirche (Berchtesgaden)
 Berlin
 Christuskirche (Berlin-Dahlem)
 Christuskirche (Berlin-Konradshöhe)
 Christuskirche (Berlin-Friedrichshain)
 Christuskirche (Berlin-Kreuzberg) (1)
 Christuskirche (Berlin-Kreuzberg) (2)
 Christuskirche (Berlin-Mitte)
 Christuskirche (Berlin-Oberschöneweide)
 Christuskirche (Biehla)
 Christuskirche (Bielefeld) (Stadtbezirk Senne, Ortsteil Windelsbleiche)
 Christuskirche (Bingen-Büdesheim)
 Christuskirche (Bischofswerda)
 Christuskirche Blumberg
 Christuskirche (Bobbau)
 Christuskirche (Bocholt)
 Bochum
 Christuskirche (Bochum)
 Evangelische Christuskirche (Gerthe)
 Christuskirche (Bochum-Linden)
 Christuskirche (Bodenfelde)
 Christuskirche (Borkum)
 Christuskirche (Brandenburg an der Havel)
 Bremen
 Christuskirche (Vahr) (Bremen-Vahr)
 Christuskirche (Woltmershausen) (Bremen-Woltmershausen)
 Christuskirche Bremerhaven-Geestemünde
 Christuskirche (Brötzingen)
 Christuskirche (Brühl)
 Christuskirche Buchholz in der Nordheide
 Christuskirche (Burghaun)
 Dorfkirche Burgtonna, Thüringen

C–G 
 Christuskirche (Celle)
 Christuskirche (Chemnitz)
 Christuskirche (Chursdorf), Sachsen
 Christuskirche (Cottbus)
 Christuskirche (Dechsendorf)
 Christuskirche (Detmold)
 Christuskirche (Dietzenbach)
 Evangelische Christuskirche Döbern
Christuskirche (Donauwörth)
 Christuskirche (Dormagen)
 Dortmund
 Christuskirche (Dortmund-Mitte)
 Christuskirche (Dortmund-Löttringhausen)
 Christus unser Friede (Dortmund), Oespel-Kley
 Dresden
 Christuskirche (Dresden-Klotzsche)
 Christuskirche (Dresden-Strehlen)
 Christuskirche (Dudweiler)
 Christuskirche (Düren)
 Christ Church (Düsseldorf)
 Christuskirche (Düsseldorf-Oberbilk)
 Christuskirche (Ellingen)
 Christuskirche (Emmerich)
 ehemalige Christuskirche (Erlangen)
 Christuskirche (Erfurt)
 Christuskirche (Erxleben)
 Christuskirche (Essen)
 Christuskirche (Eutritzsch) in Leipzig, Sachsen
 Christuskirche (Flensburg)
 Christuskirche (Frankfurt-Nied)
 Christuskirche (Frankfurt-Westend)
 Christuskirche (Freiburg im Breisgau)
 Christuskirche (Freital)
 Christuskirche Friedrichroda
 Christuskirche (Fürstenberg)
 Christuskirche Gelsenkirchen-Bismarck
 Christuskirche (Gemünden)
 Christuskirche (Gieselwerder)
 Christuskirche (Görlitz)
 Christuskirche (Göttingen)
 Christuskirche (Goslar)
 Evangelisch-lutherische Christuskapelle (Gösmes)
 Christuskirche (Greifswald)
 Christuskirche (Groß Köris)
 Christuskirche (Gustedt)

H–J 
 Christuskirche (Halle)
 Christuskirche (Halsbek)
 Hamburg
 Christuskirche (Hamburg-Altona)
 Christuskirche (Hamburg-Eidelstedt)
 Christuskirche (Hamburg-Eimsbüttel)
 Christuskirche (Hamburg-Hamm)
 Christuskirche (Hamburg-Othmarschen)
 Christuskirche (Hamburg-Wandsbek)
 Christuskirche (Hamm)
 Christuskirche (Hanau)
 Christuskirche (Hannover)
 Christuskirche (Hansühn)
 Christuskirche (Harpstedt)
 Christuskirche (Hasbergen)
 Christuskirche (Heidelberg)
 Christuskirche (Heilbronn)
 Christuskirche (Heiligenstadt in Oberfranken)
 Christuskirche (Heinsberg)
 Christuskirche (Hennstedt)
 Christuskirche (Herford)
 Herne
 Christuskirche (Herne-Süd)
 Christuskirche (Wanne)
 Christuskirche (Herrieden)
 Christuskirche (Herzberg am Harz)
 Christuskirche (Hesepe)
 Christuskirche (Hildburghausen)
 Christuskirche (Hiltpoldstein)
 Christuskirche (Hiltrup)
 Christus-Kirche (Hollen)
 Christuskirche (Ibbenbüren)
 Evangelische Christuskirche Idstein-Walsdorf
 Christuskirche (Inzell)
 Christuskirche (Jülich)

K–L 
 Christuskirche (Karlshuld)
 Christuskirche (Karlsruhe)
 Christus-Kathedrale (Karlsruhe), Pfingstkirche
 Christuskirche (Kassel)
 Christuskirche (Kempten)
 Christus-Kirche (Kerpen)
 Evangelische Kirche (Kirchen) (Christuskirche)
 Christuskirche (Kirchrimbach)
 Christuskirche (Koblenz)
 Christuskirche (Köln)
 Christuskirche (Königswinter)
 Konstanz
 Christuskirche (Konstanz) in der Altstadt
 Christuskirche (Wollmatingen) im Stadtteil Wollmatingen
 Christuskirche (Kronach)
 Christuskirche (Krummasel)
 Christuskirche (Lahr)
 Christuskirche (Landshut)
 Christuskirche (Leer)
 Christuskirche (Leipzig)
 Christuskirche (Lörrach)
 Christuskirche (Lüdenscheid)
 Christuskirche (Lünen)
 Christuskirche (Ludwigshafen)
 Christuskirche (Lutherstadt Wittenberg)

M–N 
 Christuskirche (Mainz)
 Christuskirche (Mannheim)
 Christuskirche (Marienfeld)
 Dorfkirche Markee
 Christuskirche (Meckenheim)
 Christuskirche (Memmingen)
 Evangelische Christuskirche (Meschede)
 Christuskirche (Mimbach)
 Christuskirche (Molzen)
 Christuskirche (Mönchengladbach)
 Christuskirche (Mönchröden)
 Christuskirche (München-Neuhausen-Nymphenburg)
 Christuskirche (Neuburg)
 Christuskirche (Neuhaus)
 Christuskirche (Neunkirchen (Saar))
 Christuskirche (Neuss)
 Christuskirche (Nieder-Mörlen)
 Christuskirche (Niedernhausen)
 Christuskirche (Niesky)
 Christuskirche (Nörten-Hardenberg)
 Christuskirche (Norden)
 Christuskirche (Norderstedt)
 Christuskirche (Nordhorn)
 Christuskirche (Nürnberg)

O–P 
 Christuskirche (Oberhausen)
 Christuskirche (Oberhausen-Sterkrade)
 Christuskirche (Obernbeck)
 Christuskirche (Oberhof)
 Christuskirche (Oberursel)
 Christuskirche (Obrigheim-Mörtelstein)
 Christuskirche (Oesterbehringen)
 Christuskirche (Offenbach am Main)
 Christuskirche (Osnabrück)
 Christuskirche (Ostbevern)
 Christuskirche (Plettenberg)
 Christuskirche (Potsdam)
 Christuskirche (Prien am Chiemsee)
 Christuskirche (Putbus)

R–S 
 Christuskirche (Radolfzell)
 Christuskirche (Ratingen-Homberg)
 Christuskirche (Recklinghausen)
 Christus-Kirche Reichenbach (Thüringen)
 Christkirche (Rendsburg)
 Christuskirche (Rethwisch)
 Asante-Christus-Kapelle, Rettenberg, OT Kranzegg
 Christuskirche (Remsfeld), Knüllwald, OT Remsfeld
 Christuskirche (Reutlingen)
 Christuskirche (Rheinfelden/Baden)
 Christuskirche (Rohrbach)
 Christuskirche (Rösrath-Forsbach)
 Christuskirche (Rostock)
 Christuskirche (Rumbach)
 Christuskirche (Saarbrücken)
 Christuskirche (Salzgitter-Gitter)
 Christuskirche (Schlangenbad)
 Christuskirche (Schliersee)
 Christuskirche, Schmerbach
 Christuskirche (Schwabmünchen)
 Christuskirche (Schwarzenacker)
 Christus-Kirche (Schwarzheide)
 Christuskirche (Schweinfurt)
 Christuskirche (Schwelm)
 Christus-Kirche (Schwüblingsen)
 Christuskapelle Soltendieck
 Christus-Kirche (Spetzerfehn)
 Christuskirche (Speyer)
 Christuskirche (Sprendlingen)
 Christuskirche (Steinen)
 Christuskirche (St. Ingbert)
 Christuskirche (Stendal)
 Christuskirche (Straubing)
 Christuskirche (Stützerbach), Thüringen
 Christuskirche Südheide
 Christuskirche (Sulzbach-Rosenberg)
 Christuskirche (Syke)

T–Z 
 Christuskirche (Tauberbischofsheim)
 Christuskirche (Thalborn)
 Christuskirche (Tiefenbach)
 Christuskirche (Todtenhausen), siehe Todtenhausen
 Christuskirche (Torgelow)
 Christuskirche (Trostberg)
 Christuskapelle (Uder)
 Christuskirche (Uelzen)
 Evangelische Christuskirche Unna-Königsborn
 Christuskirche (Unterbreizbach)
 Christuskirche (Unterrottmannsdorf)
 Christuskirche (Velbert)
 Christus-Kirche (Velgast)
 Christus-Kirche (Völlenerkönigsfehn)
 Christuskirche (Waffenrod)
 Christuskirche (Warendorf)
 Christuskirche (Watzenborn-Steinberg)
 Christuskirche (Weddel)
 Christuskirche (Weimar)
 Christuskirche (Wernigerode)
 Christuskirche (Wesel)
 Christuskirche (Westercelle)
 Christus- und Garnisonkirche (Wilhelmshaven)
 Christuskirche (Windischeschenbach)
 Christuskirche (Winnigstedt)
 Christuskirche (Wittlich)
 Christuskirche (Wolfsburg)
 Wuppertal
 Christuskirche (Wuppertal-Barmen)
 Christuskirche (Wuppertal-Elberfeld)
 Christuskirche (Zell im Wiesental)
 Christuskirche (Ziebigk)
 Christuskirche (Zieverich)

Frankreich 
 Christuskirche (Paris)

Griechenland 
 Christuskirche (Athen)

Iran 
 Christuskirche (Teheran)

Israel 
 Christuskirche (Jerusalem)

Italien 
 Evangelische Christuskirche (Bozen)
 Christuskirche (Meran)
 Christuskirche (Rom)

Kroatien 
 Christuskirche Opatija

Namibia 
 Christuskirche (Karibib)
 Christuskirche (Windhoek)

Österreich 
 Christuskirche (Aich)
 Christuskirche Bad Radkersburg
 Christuskirche (Bad Vöslau)
 Christuskirche (Deutschlandsberg)
 Christuskirche (Eisenerz)
 Christuskirche (Fehring)
 Christuskirche (Feldbach)
 Christuskirche (Fohnsdorf)
 Christuskirche (Gallneukirchen)
 Christuskirche (Graz)
 Christuskirche (Gröbming)
 Evangelische Pfarrkirche Hallstatt
 Christuskirche (Hengsberg)
 Christuskirche (Innsbruck)
 Christuskirche (Kapfenberg)
 Christuskirche (Kitzbühel) von Clemens Holzmeister
 Christuskirche (Klagenfurt am Wörthersee)
 Christuskirche (Laa an der Thaya)
 Christuskirche (Linz)
 Christuskirche (Mörbisch am See)
 Christuskirche (Ried im Innkreis)
 Christuskirche (Salzburg)-Stadt
 Christuskirche (Sankt Veit an der Glan)
 Christuskirche (Schwanenstadt)
 Christuskirche (Stoob)
 Christuskirche (Thörl)
 Christuskirche (Velden)
 Christuskirche (Vomp)
 Christuskirche (Völkermarkt)
 Christuskirche (Wattens)
 Christuskirche (Wels)
 Christuskirche (Wien)

Polen 
 Christuskirche (Prudnik) (Neustadt)

Portugal 
 Bom Jesus do Monte, Braga
 Christusbasilika (Outeiro)

Russland 
 Christuskirche (Omsk)

Schweiz 
 Christuskirche (St. Gallen)
 Christuskirche (Oerlikon)
 Christuskirche (Luzern)

Tschechien 
 Christuskirche (Brünn)
 Christus-Erlöser-Kirche (Frýdlant v Čechách)
 Christuskirche (Liberec)
 Christuskirche (Ostrava)
 Christuskirche (Podmokly)
 Christuskirche (Střekov)
 Christuskirche (Trutnov)
 Christuskirche (Zábřeh)
 Christuskirche (Žatec)

Türkei 
 Krim-Gedenkkirche Christuskirche, Istanbul

Uruguay 
 Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, Estación Atlántida

Vereinigtes Königreich 
 Christ Church Greyfriars (London)
 Christ Church, Spitalfields (London)
 Christ Church (Clifton Down) (Bristol)
 Deutsche evangelische Christuskirche (London, Knightsbridge)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)
Jesus als Namensgeber